9902 Kirkpatrick – asteroide della fascia principale
 Kirkpatrick (Oregon) – centro abitato degli Stati Uniti d'America
 Monte Kirkpatrick –  montagna dei Monti della Regina Alessandra nell'Antartide

Persone 

 Ann Kirkpatrick – politica e avvocato statunitense
 Chris Kirkpatrick – cantante, ballerino, attore e doppiatore statunitense
 David Gordon Kirkpatrick – cantautore australiano
 Dre Kirkpatrick – giocatore di football americano statunitense
 Harry Kirkpatrick – uno degli pseudonimi di Umberto Lenzi, regista, sceneggiatore e scrittore italiano
 Holly Rene Holm-Kirkpatrick – atleta di arti marziali miste, pugile e kickboxer statunitense
 Ian Kirkpatrick – rugbista a 15 neozelandese
 Ivone Kirkpatrick – diplomatico britannico
 Jeane Kirkpatrick – politica e diplomatica statunitense
 Jess Kirkpatrick – attore statunitense
 Laura Kirkpatrick – modella statunitense 
 María Manuela Kirkpatrick – madre dell'imperatrice Eugenia de Montijo, consorte di Napoleone III
 Ralph Kirkpatrick – musicista, musicologo e clavicembalista statunitense
 Sage Kirkpatrick – attrice ceca